

Classifica

Legenda:
      Retrocesse in Serie A2 2002-2003

Serie A1 (hockey su prato maschile)
Sport nel 2001
Sport nel 2002